

Toponimi 
 Busca – comune piemontese.
 Roggia Busca – roggia che scorre in Piemonte e in Lombardia
 Marchesato di Busca – antico stato che comprendeva territori piemontesi posti fra Cuneo e Saluzzo

Persone 
 Antonio Busca (1625-1686) – pittore
 Antonio Busca (1767-1834) –  luogotenente del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Antonio Busca Serbelloni (1799-1870) – politico
 Emiliano Busca (1971) – cestista
 Gabriele Busca, noto anche come Gabrio o Gabriello Busca (1540-1605) – architetto
 Giacomo Busca (1420?–1487 ca.) – pittore
 Gianmarco Busca (1965) – vescovo
 Ignazio Busca (1731-1803) – cardinale
 Leonardo Busca (1972) – cestista e dirigente sportivo
 Mario Busca (1882-1967) – politico e giurista